Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „101”:

Wojska Polskiego
 101 Rezerwowy Pułk Piechoty (1920) → 3 Pułk Syberyjski (1920-1921) → 84 Pułk Strzelców Poleskich

cesarskiej i królewskiej Armii
 c. i k. 101 Pułk Piechoty (1883-1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 101 Pułk Grenadierów im. Cesarza i Króla Prus Wilhelma (2 Saksoński) 

Armii Imperium Rosyjskiego
 101 Permski Pułk Piechoty

Armii Radzieckiej
 101 Pułk Strzelców Zmotoryzowanych